Era la terza figlia di Lazar II Branković e di Elena Paleologa. Aveva due sorelle, Elena (Maria), moglie del re Stefano Tomašević di Bosnia, e Milica, moglie di Leonardo III Tocco despota d'Epiro.

Giovanni Castriota II fu conte di Spoleto nel 1485 e duca di San Pietro in Galatina nel 1495. Ebbero i seguenti figli:

 Costantino (nato nel 1477 e morto nel 1500), vescovo di Isernia
 Ferrante (†1561), duca di San Pietro in Galatina
 Maria (†1569)

Ascendenza

Note 

Irene
Irene
Coniugi di sovrani
Principesse